Grupa 2 Maja to ukraińska organizacja pozarządowa (NGO) założona w dniu 6 listopada 2015 r. w Odessie, określająca siebie jako Agencja ekspercko-analityczna. Jej celem jest m.in. prowadzenie i promowanie dziennikarstwa i dziennikarstwa śledczego. 
Grupa stała się znana dzięki szeregowi publikacji pokazujących tło i przebieg zamieszek w Odessie w dniu 2 maja 2014 roku, w tym obszernej dokumentacji dotyczącej pożaru w Domu Związków Zawodowych, gdzie po zabarykadowaniu się tragiczną śmiercią zginęło gros ofiar. Ustalenia Grupy 2 Maja są szeroko cytowane w angielskiej Wikipedii na stronie poświęconej tym zdarzeniom. W 2018 roku na antenie ukraińskiej stacji telewizyjnej UATV ukazał się wywiad z Serhiy Dibrov, przedstawicielem Grupy 2 Maja, dotyczący działalności Grupy i wydarzeniom z 2014 roku.
W 2016 roku Grupa 2 Maja uzyskała finansowanie Ambasady Królestwa Niderlandów, co pozwoliło jej na szersze rozwinięcie działalności.

Przypisy 

Ukraińskie organizacje